Примера Дивисьон 1964 () — 34-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1964 на rsssf.com

1964
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1964 году